Józef Hurko  (, Iosif Gurko, rzadziej Josif Gurko) – przedstawiciele szlacheckiego rodu Hurków (Hurko-Romejko, Hurko-Romeyko) herbu Hurko, występującego w Rosji jako ród Gurków (Romejko-Gurko, Ромейко-Гурко):
 Józef Hurko-Romejko (Иосиф Иосифович (Осиф Осифович) Гурко (Гурко-Ромейко), zm. 1811) – rosyjski wicegubernator kurlandzki
 Józef Hurko (Иосиф Александрович Гурко, 1782–1857) – rosyjski generał porucznik, naczelnik wojenny województwa lubelskiego i guberni lubelskiej (1831-1842)
 Iosif Hurko (Иосиф Владимирович Гурко, 1828–1901) – rosyjski feldmarszałek, generał-gubernator warszawski (1883–1894)